Louis de Monaco (13?? – ) fut seigneur de Monaco de  au , puis du  au .

Biographie 

Il est le fils de Charles  de Monaco et de Lucchina Spinola.

Armoiries

Articles connexes 
 Famille Grimaldi
 Familles subsistantes de la noblesse française
 Armorial des Grimaldi
 Armoiries de Monaco
 Liste des souverains de Monaco
 Histoire de Monaco
 Monaco

Maison Grimaldi
Prince de Monaco du XIVe siècle
Prince de Monaco du XVe siècle
Histoire de Monaco
Décès en novembre 1402